Plaats in Indonesië
 Warung Pojok (Muara Kemumu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kepahiang in de provincie Bengkulu
 Warung Pojok (Sindang Dataran), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu